Comitatul Rush, conform originalului, Rush County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Rush, statul 
 Comitatul Rush, statul

Vezi și 
 Rush (dezambiguizare)